Венциг () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Венциг, Йозеф (1807-1876) — чешский поэт, педагог Чехии XIX века и либреттист.
 Венциг, Теодор (1824-1892) — немецкий ботаник.